Питарке ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Маэстрасго. Занимает площадь 54.3 км². Население — 96 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 [sitio.de/pitarque Página web sobre Pitarque]

Муниципалитеты Теруэля